Сборная Венгрии по хоккею с мячом — представляет Венгрию на международных соревнованиях по хоккею с мячом.

История 
Венгерская федерация хоккея с мячом вступила в Федерацию международного бенди 4 февраля 1989 года. Сборная участвует в чемпионатах мира группы «B» с 1991 года. Лучший результат — 7-е место среди всех участников (1993 г.). На пяти чемпионатах мира сборная Венгрии занимала последнее место. В 2016 году заняла второе место в дивизионе Б, уступив в финале сборной Германии. В 2018 году, из-за отказа выступать сборных Канады и Белоруссии, команда дебютировала в элитной группе А, где заняла 8-е место.

Состав 
(состав на чемпионате мира 2020 года)

Результаты выступлений

Соперники

Игроки

Ссылки 
 Состав сборной Венгрии на Чемпионате мира 2009

Венгрия
Хоккей с мячом